A Dedumosze két egyiptomi fáraó neve a XVI. dinasztia idején:
 I. Dedumosze
 II. Dedumosze